Ecopark steht für
 ecopark (Emstek), Gewerbegebiet im Landkreis Cloppenburg
 Sino-German Ecopark, Gewerbepark in Qingdao, Volksrepublik China. 
 Sitakunda Botanical Garden and Ecopark,  Vergnügungspark und Naherholungsgebiet im Distrikt Chittagong, Bangladesch
 Pnoc-Ecopark
 Bunawan Ecopark